Génos kan syfta på:

 Génos, Haute-Garonne
 Génos, Hautes-Pyrénées
 Genos (publikation) – en finsk släktforskningspublikation